Monia är ett släkte av musslor. Monia ingår i familjen sadelostron.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sadelostron
Monia